Наташино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Наташино — село в Успенском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2001 г.

Россия 
 Наташино — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Наташино — село в Сакском районе.